Sanavirón kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sanavirón (ö), 
 Monte Sanavirón, 
 Sanavirón (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar